Metrik kan relatere til flere ting:

 Metrik (matematik) – en generaliseret måde at definere afstande på i matematik
 Metrik (relativitetsteori) – et længdemål på en mangfoldighed i generel relativitetsteori
 Metrik (verslære) – er læren om hvordan metriske vers i digtning er udformet
 Metriske system - en international standard for længdemål og vægt (omfatter blandt andet meter og kilo)

Se også
 Schwarzschild-metrik – beskriver gravitationsfeltet udenfor en sfærisk symmetrisk ikke-roterende masse som stjerner, planeter eller sorte huller